Invasion de la Dominique par les Britanniques  (1761)
 Invasion de la Dominique, aussi appelée Bataille de la Dominique, par les Français (1778)

Voir aussi
 Opération Red Dog :  invasion par des leaders du Ku Klux Klan (1981)